Ținutul Chișinău (în ) a fost o unitate administrativ-teritorială (uezd) din gubernia Basarabia ca parte a Imperiului Rus, constituită în 1818. Centrul administrativ al ținutului a fost orașul Chișinău. Populația ținutului era de 279.567 locuitori (în 1897).

Geografie 

Ținutul Chișinău ocupa o suprafață de 3.922 km² (3.446 verste). La nord și nord-est se mărginea cu ținuturile Orhei și Bălți, la sud cu ținutul Bender (Tighina), iar în vest cu Prutul, respectiv Regatul României.

Teritoriul său se află inclus în prezent în raioanele Criuleni, Strășeni, Hîncești, Nisporeni și Ungheni din Republica Moldova.

Populație 

La recensământul populației din 1897, populația ținutului Chișinău era de 279.567 locuitori, din care:

Diviziuni administrative 

La 1886 ținutul era împărțit în 13 voloste (ocoale):
 Volostul Boldurești (centru administrativ — Boldurești; populație — 7.678 de locuitori)
 Volostul Bujor (centru administrativ — Bujor; populație — 6.514 de locuitori)
 Volostul Costești (centru administrativ. — Costești; populație — 9.370 de locuitori)
 Volostul Gancești (centru administrativ — Hîncești; populație — 6.668 de locuitori)
 Volostul Ialoveni (centru administrativ — Ialoveni; populație — 9.106 de locuitori)
 Volostul Lăpușna (centru administrativ — Lăpușna; populație — 8.136 de locuitori)
 Volostul Mereni (centru administrativ — Mereni; populație — 7.516 de locuitori)
 Volostul Nisporeni (centru administrativ — Nisporeni; populație — 7.600 de locuitori)
 Volostul Sireți (centru administrativ — Sireți; populație — 8.096 de locuitori)
 Volostul Vălcineț (centru administrativ — Vălcineț; populație. — 8.994 de locuitori)
 Volostul Văsieni (centru administrativ — Văsieni; populație — 11.438 de locuitori)
 Volostul Vorniceni (centru administrativ — Vorniceni; populație — 12.437 de locuitori)
 Volostul Zberoaia (centru administrativ. — Zberoaia; populație — 6.127 de locuitori)

Alte articole conexe 
 Județul Chișinău (interbelic)
 Județul Chișinău (Republica Moldova)

Referințe

Legături externe 
  Informație privind ținutul pe site-ul bessarabia.ru

Fondări în 1818
Desființări în 1917
Istoria Chișinăului
Istoria României
Chișinău, Ținutul